

Personen
Diederik Stapel (1966), Nederlands psycholoog
Frederik Willem Stapel (1879-1957), Nederlands historicus
Huub Stapel (1954), Nederlands acteur

Plaatsen
 Stapel (Noorderdepartement), Nederlandse naam voor de plaats en gemeente Staple in het Franse Noorderdepartement
 Étaples, in het Nederlands ook wel Stapel, een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
 Haus Stapel, een slot uit de 16e eeuw in het Duitse Noordrijn-Westfalen

Zaken
een berg opgestapelde voorwerpen
stapelplaats
stapelrecht
stapelglas, een bierglas
stapel (stokje), een onderdeel van de klankkast van een snaarinstrument
stack (informatica), een bepaald soort datastructuur in computersoftware